ракови, животиње из групе зглавкара
 рак (болест), болест
 Рак (сазвежђе), сазвежђе
 Месје 1, маглина позната као „Рак маглина”
 Рак (астролошки знак), хороскопски знак
 Харкинос, чудовиште из грчке митологије, понекад називано „Рак”
 Рак (рагби јунион)